A férfiak versenyét a címvdő Roger Federer nyerte, miután a döntőben, három szettes mérkőzésen legyőzte a brit Andy Murrayt.

Kiemeltek 

 Rafael Nadal (Elődöntő)
 Roger Federer (Bajnok)
 Novak Đoković (Elődöntő)
 David Ferrer (Harmadik kör)
 Nyikolaj Davigyenko (Negyedik kör)
 Andy Murray (Döntő)
 David Nalbandian (Harmadik kör)
 Andy Roddick (Negyeddöntő)
 James Blake (Harmadik kör)
 Stanislas Wawrinka (Negyedik kör)
 Fernando González (Negyedik kör)
 Richard Gasquet (Első kör)
 Fernando Verdasco (Harmadik kör)
 Ivo Karlović (Harmadik kör)
 Tommy Robredo (Negyedik kör)
 Gilles Simon ''(Harmadik kör)

 Juan Martín del Potro ''(Negyeddöntő)
 Nicolás Almagro ''(Harmadik kör)
 Jo-Wilfried Tsonga ''(Harmadik kör)
 Nicolas Kiefer ''(Első kör)
 Mihail Juzsnij ''(Visszalépett)
 Tomáš Berdych ''(Első kör)
 Igor Andrejev ''(Negyedik kör)
 Paul-Henri Mathieu ''(Második kör)
 Philipp Kohlschreiber ''(Második kör)
 Dmitrij Turszunov ''(Harmadik kör)
 Feliciano López ''(Első kör)
 Radek Štěpánek ''(Harmadik kör)
 Juan Mónaco (Első kör)
 Marin Čilić ''(Harmadik kör)
 Andreas Seppi ''(Harmadik kör)
 Gaël Monfils ''(Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1